Dake
 Dake (Shilin) (大可乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dake (Louxing) (大科街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan

Dake ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dake (1910–2000), US-amerikanischer Schachspieler

 Frankie Dake, Pseudonym von Frans Van Dyck (1923–2018), belgischer Jazzmusiker
 Kyle Douglas Dake (* 1991), US-amerikanischer Ringer